Westgate kan syfta på:

England 
 Westgate, Canterbury – en medeltida stadsport i Canterbury, Kent
 Westgate, Durham – en ort i County Durham (distrikt), Durham
 Westgate, Hampshire
 Westgate, Lincolnshire – en ort i North Lincolnshire, Lincolnshire
 Westgate, Norfolk – en ort i Norfolk
 Westgate, Tyne and Wear
 Westgate on Sea – en ort i Kent

USA 
 Westgate, Iowa – en ort i Fayette County, Iowa
 Westgate, Florida – en ort i Palm Beach County, Florida 
 Westgate, Maryland – en ort i Baltimore, Maryland